John Gregson Halsted, britanski general, * 16. avgust 1890, Bathurst, Novi Južni Wales, Avstralija, † 7. maj 1980, Horsham, Sussex, Anglija.

Glej tudi 
 seznam britanskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci reda britanskega imperija
Nosilci reda kopeli
Nosilci vojaškega križca (Združeno kraljestvo)
Veterani prve svetovne vojne